Irodalom
 Pan Tadeusz (Pan Tadeusz, czyli Ostatni Zajazd na Litwie), Adam Mickiewicz költeménye (1832–1843)

Filmek
 Pan Tadeusz (Pan Tadeusz), 1928-as lengyel film, rendezte Ryszard Ordynski
 Pan Tadeusz (Pan Tadeusz), 1999-es lengyel film, rendezte     Andrzej Wajda